Die Kette ist der Titel folgender Filme

 Die Kette, deutsch-österreichischer Film von Louis Ralph und Conrad Wiene (1920), siehe Morel, der Meister der Kette
 Die Kette (1964), bulgarischer Film von Ljubomir Scharlandschiew 
 Die Kette (1977), deutscher zweiteiliger Fernsehfilm von Rolf von Sydow 
 Die Kette (1981), tschechischer Film von Jirí Svoboda 

Siehe auch:
 Die geschlossene Kette, deutscher Film von Paul Ludwig Stein (1920)